De oesters van Nam Kee (boek), een boek van Kees van Beijnum
Oesters van Nam Kee (film), de verfilming uit 2002